Frank Drost (zwemmer), Nederlands vlinder- en vrijeslagzwemmer.
 Frank Drost (dammer), Nederlands dammer en damredacteur.